Тијера Ларга има више значења:

 Тијера Ларга (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијера Ларга, Кампо Нуево (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тијера Ларга (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику